Harpellomyces är ett släkte av svampar. Harpellomyces ingår i familjen Harpellaceae, ordningen Harpellales, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Oksvampar
Harpellomyces